Морилье () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 22,94 км². Население — 254 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento de Morille
 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 

Муниципалитеты Саламанки